Andreas Michaïlidis (1960-), un homme politique grec ;
 Chrysóstomos Michailídis (1975-), un footballeur international grec ;
 Mýron Michaïlídis (1968-), un chef d'orchestre grec ;
 Sólon Michailídis (1905-1979), un compositeur, chef d'orchestre, professeur et musicologue chypriote ;
 Yiánnis Michailídis (2000-), un footballeur international grec.